

Primi anni
Camill Leblanc-Bazinet è nata a Richelieu, Québec, il 10 ottobre del 1988, da Danielle Leblanc e Richard Bazinet e ha una sorella gemella, Rachel Leblanc-Bazinet, olimpionica nel sollevamento pesi della squadra canadese. Nel corso dei suoi primi anni, ha fatto ginnastica ad alto livello per quasi 14 anni. A 16 anni, la sua carriera di ginnasta è stata interrotta a seguito dello strappo dell'anca. Dopo il recupero ha giocato a calcio ad alto livello AA e a pallavolo. In seguito è stata il capitano della sua squadra di flag football al college. Leblanc-Bazinet ha anche passato del tempo nell'esecuzione di mezze maratone, sci e rugby. In una intervista, ha detto che è stata introdotta al CrossFit dopo che un uomo le aveva detto che non era in forma a una festa di squadra. Prima di entrare, i genitori di Leblanc-Bazinet erano "totalmente contro di esso" e le sue amiche credevano che fosse troppo pericoloso. Tuttavia, tutti hanno deciso di fare un tentativo e hanno continuato.

Vita privata
Nel 2013, Leblanc-Bazinet sposò il collega di CrossFit, Dave Lipson., in seguito si è iscritta a tempo parziale al programma di Ingegneria Chimica presso l'Université de Sherbrooke.

Risultati CrossFit Games

Note

Voci correlate
CrossFit
CrossFit Games
Mathew Fraser
Ben Smith (Crossfit)
Katrín Tanja Davíðsdóttir
Rich Froning
Anna Tunnicliffe

Sportivi di CrossFit